La Chapelle-Gauthier, commune française de l'Eure
 La Chapelle-Gauthier, commune française de Seine-et-Marne